Strutzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Strutzenberger (1928–2020), österreichischer Politiker 
 Thiemo Strutzenberger (* 1982), österreichischer Schauspieler